Фо́рмула Брахмагу́пты выражает площадь вписанного в окружность четырёхугольника как функцию длин его сторон.

Если вписанный четырёхугольник имеет длины сторон  и полупериметр , то его площадь  выражается формулой:

Вариации и обобщения 
 Формула Брахмагупты обобщает формулу Герона для площади треугольника: достаточно считать, что длина одной из сторон равна нулю (например, ).
 На случай произвольных четырёхугольников формула Брахмагупты может быть обобщена следующим образом:
 
где  есть полусумма противоположных углов четырёхугольника. (Какую именно пару противоположных углов взять, роли не играет, так как если полусумма одной пары противоположных углов равна , то полусумма двух других углов будет , и )

Иногда эту более общую формулу записывают так:

 

где  и  — длины диагоналей четырёхугольника.

  доказал, что для любого вписанного многоугольника с  сторонами величина  является корнем некоторого многочлена , коэффициенты которого в свою очередь являются многочленами от длин сторон. Он нашёл эти многочлены для  и . Другими авторами установлено, что многочлен  можно выбрать так, чтобы его старший коэффициент был равен единице, а степень  была равна , если  и , если . Здесь
 
где  — биномиальные коэффициенты. Для многоугольников с небольшим числом сторон имеем , , ,  () и , , ,  ().

 Если в формуле Брахмагупты выразить полупериметр через полусумму всех сторон данного четырехугольника, возвести обе части в квадрат, умножить на -16, раскрыть скобки и привести подобные, то она примет вид:
 
 Правая часть совпадает с разложением определителя, приведенного ниже, если его умножить на -1. Поэтому можно написать, что
 

 Есть модификация формулы Брахмагупты для геометрии Лобачевского

См. также 
 Брахмагупта
 Теорема Брахмагупты

Примечания

Популярная литература

Научная литература 
 
 
 

Брахмагупты
Планиметрия
Четырёхугольники